Gurten (berg), een berg in het Zwitserse kanton Bern
Gurten (Opper-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk